Gent-Wevelgem 1999 var den 61. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 7. april 1999. Løbet blev vundet af Tom Steels.

Resultater

Eksterne henvisninger 
Resultater på cyclingbase.com 

1999
Cykelløb i 1999